Список лучших альбомов США 1993 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1993 год. Музыка к фильму «The Bodyguard» (где главные партии исполнила Уитни Хьюстон) стал лучшим альбомом года. Саундтрек получил музыкальную премию «Грэмми» в номинации Лучший альбом года, а также заслужил семнадцатикратную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний 1 ноября 1999 года. В итоге, суммарные продажи альбома в мире составляют более 44 миллионов копий, что сделало саундтрек одним из самых продаваемых альбомов в истории.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1993 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1993 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1993 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1993 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1993 года